Il doppio del BNP Paribas Primrose Bordeaux 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma Roger-Vasselin quest'anno non ha partecipato.

Mahut ha fatto coppia con Julien Benneteau, ma ha perso in finale contro Jamie Delgado e Jonathan Marray 7–5, 6–3

Teste di serie

 Michael Kohlmann /  Alexander Peya (quarti di finale)
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (finale) 
 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (campioni)

Tabellone

Note 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2011